Befang peut désigner :
 le befang, une langue des Grassfields
 Befang, une localité du Cameroun dans le département du Menchum
 Beba-Befang, une localité du Cameroun dans le département du Menchum